Кристиан Андрес Суарес Валенсия (; 2 ноября 1985, Гуаякиль, Эквадор) — эквадорский футболист, атакующий полузащитник. Выступал за сборную Эквадора.

Клубная карьера

Карьера в Эквадоре 
Кристиан начал карьеру в «Депортиво Асогес». Он быстро добился видимого прогресса в игре, что не осталось незамеченным более именитыми клубами эквадорской серии А. В 2008 году Суарес перешёл в ЛДУ Кито, в составе которого выиграл Кубок Либертадорес. Кристиан не имел постоянного места в составе, появлялся в основном на замену. В поисках игровой практики Кристиан заключил соглашение с клубом «Ольмедо». В составе новой команды, он забил несколько важных голов и закончил чемпионат лучшим бомбардиром команды. «Ольмедо» выкупил трансфер полузащитника и отправили его набираться опыта в аренду в «Эль Насьональ», где Кристиан играл на позиции нападающего. По окончании сезона Суарес с 12 мячами стал одним из лучших бомбардиров первенства.

Карьера в Мексике 
14 декабря 2010 года Кристиан заключает соглашение с мексиканским клубом «Некакса», за который выступал легенда эквадорского футбола Алекс Агинага. Свои первые голы за новый клуб Суарес забил в матче против «Толуки», благодаря чему «Некакса» победила 3:2.

В мае 2011 года Суарес подписывает контракт с «Сантос Лагуна», после того, как «Некакса» вылетает из мексиканской Премьеры. В новом клубе Кристиан занимает свою любимую позицию, атакующего полузащитника, после того его соотечественник Кристиан Бенитес переходит в «Америку». В сезоне Апертуры 2011, Кристиан со своей командой доходят до финала, но проигрывают «Тигресу» золото. В Лиге Чемпионов КОНКАКАФ 2011/12, Суарес становится лучшим бомбардиром «Сантоса» на турнире, забивая 5 мячей. Но в финальном поединке «бело-зеленых» снова ждет разочарование, они уступают «Монтеррею». Третий финал становится удачным для Кристиана, его команды выигрывает золото Клаусуру 2012.

В конце 2012 года Суарес перешёл в «Пачуку» на правах аренды. 6 января в матче против «Атланте» он дебютировал за новую команду. 17 февраля в поединке против «Крус Асуль» Кристиан забил свой первый гол за «Пачуку».

Летом 2014 года он вернулся на родину, на правах аренды став игроком «Барселоны» из Гуаякиль. 6 июля в матче против «Эль Насьональ» Суарес дебютировал за новую команду. 19 июля в поединке против ЛДУ Лоха он сделал «дубль», забив свои первые гола за «Барселону». В начале 2015 года «Сантос Лагуна» вновь отправило Кристиана в аренду. Его новым клубом стал «Атлас». 1 февраля в матче против УНАМ Пумас он дебютировал за новую команду. 19 апреля в поединке против «Пуэблы» Суарес забил свой первый гол за «Атлас».

Летом того же года Кристиан вновь на правах аренды присоединился к новичку Лиги MX «Дорадос де Синалоа». 26 июля в матче против «Чьяпас» он дебютировал за «дорад».

После окончания контракта с мексиканским клубом выступал на родине за «Барселону» и «Гуаякиль Сити». В составе «Барселоны» стал в 2016 году чемпионом страны.

Международная карьера 
9 октября 2010 года в матче против сборной Колумбии Кристиан дебютировал за сборную Эквадора, заменив во втором тайме Майкла Арройо. 11 августа 2011 года в поединке против сборной Коста-Рики Суарес забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Эквадора

Достижения 
Командные

 «ЛДУ Кито»
  Кубок Либертадорес — 2008

 «Сантос Лагуна»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Депортиво» Асогес
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Ольмедо»
Игроки ФК «Эль Насьональ»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»